Pinnacle Airlines — региональная авиакомпания Соединённых Штатов Америки со штаб-квартирой в Мемфисе (Теннесси), США
 Pinnacle Studio — программа для редактирования видео

Примечания